Бродяга — безпритульний, блукач.

 Бродяга — комедія Чарлі Чапліна 1915 року,
 Бродяга — комедія Чарлі Чапліна 1916 року,
 Бродяга — фільм з Раджом Капуром 1951 року,
 Бродяга — американський фільм 1981 року,
 Бродяга — американський трилер 1992 року,
 Бродяга — американський трилер 2000 року,
 Бродяга — американський трилер 2013 року.
 Бродяга — фантастичний фільм 2014 року спільного виробництва Австралії та США.
 Бродяга — епізод третього сезону серіалу «Вавилон-5».
 Бродяга — образ, кіногерой, створений Чарльзом Спенсером Чаплі.
 Бродяга, бродяга, бродяга — американська комедійна мелодрама режисера Гаррі Едвардса 1926 року.